Apps peut désigner :

 Gillian Apps (1983-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Syl Apps (1915-1998), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Syl Apps, Jr. (1947-), ancien joueur de hockey sur glace canadien, fils de Syl Apps ;
 Syl Apps (1976-), ancien joueur de hockey sur glace canadien, fils de Syl Apps, Jr.